Cântaro (vaso) - vaso da Grécia Antiga.
 Cântaro com abano - instrumento musical
 Cantaron - comuna francesa

Desambiguação